Південний міст (Київ)
 Південний міст (Дніпро)
 Південний міст — контролер-концентратор введення-виведення на метеринських платах.